El término Talamasca puede hacer referencia a:

La casta Talamasca, Orden de Talamasca, o simplemente Talamasca es una sociedad secreta  en el universo de los libros de Anne Rice y no solo en el mundo ficticio. Anne Rice la menciona como una orden dedicada al estudio de las cosas sobrenaturales y desconocidas, fundada hace miles de años; o

 Talamasca es también un proyecto musical de trance psicodélico de Cedric Dassulle, igualmente conocido como DJ Lestat